Sărățeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sărățeni (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Sărățeni (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș

 Sărățeni (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui